Э́нтони Джо́нсон мла́дший (; 6 февраля 1986, Киллин) — американский боец смешанного стиля (MMA), представитель тяжёлой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2008 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как Bellator MMA, KOTC, ONE Championship, Fight Nights, владел титулом чемпиона KOTC в тяжёлом весе (2010). Бывший чемпион лиги ACA в тяжëлом весе.

Биография 
Тони Джонсон родился 6 февраля 1986 года в городе Киллин, штат Техас.

Дебютировал в смешанных единоборствах в ноябре 2008 года, победив техническим нокаутом своего соотечественника Кенни Гарнера. Одержав три победы подряд, присоединился к калифорнийской организации King of the Cage и сразу же удостоился права оспорить титул чемпиона в тяжёлой весовой категории — в марте 2010 года отобрал пояс у действующего чемпиона Тони Лопеса, не проигрывавшего никому в течение последних шестнадцати поединков (выиграл у него единогласным решением судей).

Тем не менее, Джонсон оставался чемпионом не долго, спустя несколько месяцев при первой же защите он лишился своего титула, потерпев первое в профессиональной карьере поражение — в первом раунде удушающим приёмом сзади от знаменитого Дэниела Кормье, будущего чемпиона крупнейшего мирового промоушена UFC. В конце того же года провёл в KOTC ещё один поединок, выиграв единогласным судейским решением.

В 2011 году подписал контракт с крупной американской организацией Bellator MMA и дебютировал здесь с победы решением над Дерриком Льюисом, будущим ветераном UFC. Несмотря на победу, дальнейшую карьеру Джонсон связал с азиатским промоушеном ONE Championship, где в 2013 году провёл два поединка: сначала техническим нокаутом победил Тима Сильвию (из-за пропущенного удара локтем в третьем раунде у Сильвии открылось сильное кровотечение, и присутствующий на турнире врач вынужден был остановить бой), затем раздельным решением судей проиграл Крису Локтеффу.

После победы в малоизвестной организации V3 Fights в 2015 году Тони Джонсон вернулся в Bellator и раздельным решением судей выиграл у россиянина Александра Волкова, бывшего чемпиона организации. В январе 2016 года отметился победой техническим нокаутом над известным боксёром и бойцом ММА Рафаэлем Батлером.

В 2017 году провел два боя в рамках промоушена Fight Nights Global. 2 июня победил техническим нокаутом Багу Агаева. А 16 декабря проиграл техническим нокаутом Виталию Минакову.

18 августа 2018 года провёл поединок с Александром Емельяненко в WFCA на 50-м турнире организации. По окончании трёхраундового противостояния судьи присудили ничью.

В 2019 году Тони Джонсон боролся за титул чемпиона ACA против Евгения Гончарова. Бой, состоявшийся 8 июня на ACA 96 в Лодзи, из-за случайного тычка в глаз со стороны Евгения был признан несостоявшимся. Повторный поединок прошёл в Краснодаре 31 августа на следующем турнире — ACA 97. По итогу боя победа единогласным решением судей была присуждена Гончарову.

Таблица выступлений 

|-
| Поражение
| align=center| 16-7-1 (1)
| Евгений Гончаров
| Нокаутом (удар)
| ACA 145: Абдулаев - Слипенко
| 
| align=center|1
| align=center|4:37
| Санкт-Петербург, Россия
| 
|-
| Поражение
| align=center| 16-6-1 (1)
| Салимгерей Расулов
| Техническим нокаутом (удары)
| ACA 138: Вагаев - Гаджидаудов
| 
| align=center|1
| align=center|1:40
| Грозный, Россия
| 
|-
| Победа
| align=center| 16-5-1 (1)
| Мухомад Вахаев
| Техническим нокаутом (удары)
| ACA 132: Джонсон - Вахаев
| 
| align=center|1
| align=center|4:23
| Минск, Белоруссия
| 
|-
| Победа
| align=center| 15-5-1 (1)
| Дмитрий Побережец
| ТКО (удары)
| ACA 122: Джонсон - Побережец
| 
| align=center| 3
| align=center| 4:05
| Минск, Белоруссия
| 
|-
| Победа
| align=center| 14-5-1 (1)
| Данель Омеляньчук
| Нокаут (удар рукой)
| ACA 114
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:09
| Лодзь, Польша
| 
|-
| Поражение
| align=center| 13-5-1 (1)
| Евгений Гончаров
| Единогласное решение
| ACA 97
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Краснодар, Россия
| 
|-
| 
| align=center| 13-4-1 (1)
| Евгений Гончаров
| NC (тычок в глаз)
| ACA 96
| 
| align=center| 3
| align=center| 0:50
| Лодзь, Польша
| 
|-
| Победа
| align=center|13-4-1
| Денис Смолдарев
| Сдача («треугольник» руками)
| ACA 92
| 
| align=center|1
| align=center|2:42
| Варшава, Польша
|
|-
| Победа
| align=center|12-4-1
| Ди Джей Линдерман
| Единогласное решение
| Final Fight Championship 34
| 
| align=center|3
| align=center|5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Ничья
| align=center| 11-4-1
| Александр Емельяненко
| Решение большинства
| WFCA 50
| 
| align=center|3
| align=center|5:00
| Москва, Россия
|
|-
| Поражение
| align=center| 11-4
| Виталий Минаков
| TKO (удары)
| Fight Nights Global 82
| 
| align=center|2
| align=center|0:38
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-3
|Бага Агаев
|TKO (удары руками)
|Fight Nights Global 68
|
|align=center|1
|align=center|1:20
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|10-3
|Чейк Конго
|Решение большинства
|Bellator 161
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сидар-Парк, США
|
|-
|Победа
|align=center|10-2
|Рафаэль Батлер
|TKO (удары руками)
|Bellator 148
|
|align=center|3
|align=center|4:24
|Фресно, США
|
|-
|Победа
|align=center|9-2
|Александр Волков
|Раздельное решение
|Bellator 136
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Ирвайн, США
|
|-
|Победа
|align=center|8-2
|Роберт Нил
|TKO (удары локтями)
|V3 Fights: Neal vs. Johnson
|
|align=center|1
|align=center|1:21
|Нашвилл, США
|
|-
|Поражение
|align=center|7-2
|Крис Локтефф
|Раздельное решение
|ONE Fighting Championship: Warrior Spirit
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Куала-Лумпур, Малайзия
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
|Тим Сильвия
|TKO (остановлен врачом)
|ONE Fighting Championship: Rise to Power
|
|align=center|3
|align=center|3:25
|Пасай, Филиппины
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
|Деррик Льюис
|Единогласное решение
|Bellator 46
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Холливуд, США
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
|Бобан Симич
|Единогласное решение
|KOTC: Infusion
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|4-1
|Дэниел Кормье
|Сдача (удушение сзади)
|KOTC: Imminent Danger
|
|align=center|1
|align=center|2:27
|Мескалеро, США
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
|Тони Лопес
|Единогласное решение
|KOTC: Legacy
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Рино, США
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|Седрик Джеймс
|TKO (удары руками)
|G-Force Fights: Bad Blood 2
|
|align=center|1
|align=center|1:44
|Корал-Гейблс, США
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Стивен Бэнкс
|Единогласное решение
|BGONA: Warriors of the Ring
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Гринсборо, США
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Кенни Гарнер
|TKO (удары руками)
|G-Force Fights: Bad Blood 1
|
|align=center|2
|align=center|3:50
|Майами, США
|

Примечания

Ссылки 
 Тони Джонсон — страница на сайте Bellator
 Тони Джонсон - биография, рекорд и видео боёвна сайте LegendaryFighters.ru

Бойцы смешанных единоборств США
Чемпионы Absolute Championship Akhmat